Обох — село в Гунибском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Обох как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 13 км к юго-востоку от районного центра села Гуниб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гунибского района
Муниципальные образования Гунибского района
Сельские поселения Дагестана